Ире́на Изи́доровна Вейса́йте (; , Каунас — , Вильнюс) — советский и литовский литературовед, театровед и театральный критик, общественный деятель; автор трудов по литературе Западной Европы и истории театра.

Биография 
Родилась в Каунасе в еврейской семье. В 1934—1941 годах училась в Каунасской гимназии имени Шолом-Алейхема с обучением на идише. Во время Второй мировой войны в Каунасском гетто потеряла родителей. Матери удалось передать её литовской семье, которая укрывала её до вступления Красной Армии.

В 1947 году окончила Вильнюсскую среднюю школу имени Саломеи Нерис. В 1953 году окончила Московский государственный университет, где изучала немецкий язык и литературу. В 1963 году в Ленинградском государственном университете защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук («Поздняя лирика Гейне: „Романсеро“»).

В 1953—1997 годах преподавала в Вильнюсском педагогическом институте (преобразованном в 1992 году в Вильнюсский педагогический университет) курсы западноевропейской литературы, немецкой литературы, истории театра XX века. С 1965 года доцент; в 1999 году удостоена звания почётного профессора Вильнюсского педагогического университета.

С 1963—1964 годов известна как театральный критик.

Cкончалась на 93 году жизни 11 декабря 2020 года в Вильнюсе от последствий коронавирусной инфекции.

Научная деятельность 
Опубликовала свыше 200 статей в печати Литвы и других стран. Составитель нескольких книг; соавтор школьных учебников.

Общественная деятельность 
В 1990 году вместе с профессором Чесловасом Кудабой стала сооснователем Фонда открытой Литвы (). До 1993 года была вице-председателем правления Фонда открытой Литвы, в 1993—2000 годах председатель правления. Член правления Института открытого общества (Будапешт) и других международных неправительственных организаций, член кураториума Культурного центра Томаса Манна в Ниде, член Литовского национального комитета ЮНЕСКО, Художественного совета Министерства культуры Литвы.

Награды и звания 
 1995 — Офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.
 2006 — Медаль Барбары Радзивилл за заслуги в области культуры и просвещения.
 2008 — Почётный знак Министерства науки и образования Литвы.
 2012 — Медаль Гёте за деятельность по литовско-германскому культурному обмену и гражданское мужество.
 2015 — Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства.
 2018 — Гранд-офицер ордена «За заслуги перед Литвой».
 2020 — Командор ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Книги 
 Ауримас Шведас, Ирена Вейсайте. Жизнь должна быть чистой. Перевод с литовского Анны Герасимовой. М.: Пробел-2000, 2019.

Примечания

Ссылки 
 Gediminas Zemlickas. «Mokslas be sąžinės — pragaištingas»
 Irenai Veisaitei — Barboros Radvilaitės medalis už nuopelnus kultūrai ir švietimui
 Vytautas Toleikis «Irenos fenomenas»
 Fotokronika
 Irena Veisaitė «Holokaustas mano gyvenime»

Литературоведы Литвы
Театроведы Литвы
Литературоведы СССР
Театральные критики СССР
Театроведы СССР
Кандидаты филологических наук
Выпускники МГУ
Выжившие в Холокосте
Каунасское гетто
Командоры ордена «За заслуги перед ФРГ»
Узники гетто в Литве
Умершие от COVID-19 в Литве